Le groupe C du Championnat d'Europe de football 2004 comprend quatre équipes : la Bulgarie, le Danemark, l'Italie et la Suède. Au terme des six rencontres de la poule, ce sont les deux équipes scandinaves, Danemark et Suède, qui sont qualifiées pour les quarts de finale.

Classement et résultats 

Le Danemark, l'Italie et la Suède terminent en tête du groupe à égalité de points et à ce stade la différence de buts est ignorée. Pour départager ces équipes, ne sont plus considérés selon le règlement spécifique de l'UEFA que les matches les ayant opposés : 

Les trois équipes restent à égalité de points, ainsi que de différence de buts. Elles sont alors départagées sur le critère du nombre de buts marqués. La Suède (classée première avec 3 buts) et le Danemark (classé second avec 2 buts) sont qualifiés. L'Italie (classée troisième avec un seul but), est éliminée.

Première journée

Danemark - Italie

Suède - Bulgarie

Deuxième journée

Bulgarie - Danemark

Italie - Suède

Troisième journée

Italie - Bulgarie

Danemark - Suède 

En raison des critères spécifiques de départage fixés par l'UEFA, ce match nul sur un score de 2-2 qualifie les deux équipes quel que soit le résultat de la rencontre Italie-Bulgarie ou l'ampleur d'une victoire italienne. Après le match, plusieurs Italiens, dont le gardien Gianluigi Buffon et le président de la fédération Franco Carraro, font part de leurs réserves en affirmant que les deux formations scandinaves se sont entendues pour obtenir ce résultat et se qualifier ensemble. Cependant l'UEFA, dont les limites et faiblesses du système de départage en cas d'égalité de points sont ici mises en évidence, estime qu'il n'y a pas lieu de croire que le match était truqué.

Références 

Championnat d'Europe de football 2004